Alpmossor (Oreoweisia) är ett släkte av bladmossor som beskrevs av Bruch. och Schimp. in Bruch et al.. Enligt Catalogue of Life ingår Alpmossor i familjen Dicranaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Rhabdoweisiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor